Gaetano Ferragni (1813-1874) – fisico, chirurgo e patriota italiano, nonno del seguente
Gaetano Ferragni (1887-1954) – avvocato e politico italiano, nipote del precedente